Dasypodius (Latinisierung von altgriechisch  „Rauchfuß“ = Hase, von  „dicht behaart“) ist der Name folgender Personen:

 Conrad Dasypodius (1530/1532–1600/1601), Schweizer Mathematiker und Astronom
 Friedrich Dasypodius (1559–1599), deutscher Jurist 
 Petrus Dasypodius (um 1490–1559), Humanist und Lexikograf